Алимов — прізвище. Жіноча форма — Алимова.

Відомі носії 
 Алимов Алі Османович (1927, Сімферополь) — артист балету.
 Алимов Валерій Іванович (1941) — доктор технічних наук (1992), професор (1993).
 Алимов Еннан (1912–1941) — кримськотатарський письменник і художник.
 Алимов Іван Якович (? — 1774) — в 1770-их роках управитель Іжевського заводу, Удмуртія.
 Алимов Олександр Миколайович (1923) — український вчений-економіст, академік НАН України.
 Алимов Сергій Іванович (1959, Харків) — український художник.
 Алимов Сергій Олександрович (1954) — російський поет.
 Алимов Сергій Якович (1892—1948) — радянський письменник, автор слів багатьох популярних пісень 1930-1940-х років.

Російські прізвища